Oummat, la désignation de la communauté des musulmans.
 oumma.com est un site internet consacré à l’islam francophone.
 Umma / Oumma / Gisha : ancienne cité de Sumer (Mésopotamie)